Пала́та № 6 (фильм):
 «Палата № 6» — югославский художественный фильм 1978 года по мотивам повести.
 «Палата № 6» — советский телевизионный спектакль 1991 года по мотивам повести.
 «Палата № 6» — российский художественный фильм 2009 года по мотивам повести.